Il singolare del torneo di tennis BMC Invitation 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Kerry Melville 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)

 Helga Masthoff (primo turno)
 Kerry Melville (finale)
 Judy Tegart Dalton (semifinali)
 Nancy Gunter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMC Invitation 1972